Ordet refleksion har flere betydninger eller specialiseringer:
Refleksion (fysik)
Refleksion (elektrisk)
Refleksion (matematik) – en spejlende rumafbildning.
Refleksion (psykologi) – psykologisk proces – se også introspektion (meditation?).